SDNG ist die Abkürzung von:

 Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft  bei der Universität Dorpat/Jurjew/Tartu, siehe auch Universität Tartu (Geschichte – Russland)
 South Dakota National Guard

Abkürzung